Conus est un nom propre ou un nom commun ou un acronyme qui peut désigner :

Patronyme(s) 
 Adrien Conus (1900-1947), militaire et résistant français.
 Georges Conus (1862-1933), compositeur, musicologue et violoniste russe.
 Lev Conus (1871–1944), pianiste, professeur de musique et compositeur russe.

Saint(s) 
 Conus (), moine bénédictin dont les reliques se trouvent dans sa ville natale de Diano en Italie ; fêté le 3 juin.

Zoologie 
 Conus, un genre d'escargots de mer appelé « cône » dans la langue courante.

Anatomie 
 Le conus est une structure embryonnaire du cœur.

Acronyme 
 Continental United States, désignant les États-Unis contigus (pour les envois nationaux aux USA).

Références 

Homonymie
Homonymie de patronyme